China
Taiwan
Han (etnia)
Língua chinesa
Povo chinês

Desambiguações de gentílicos